О́кунев (женская форма — ) — русская фамилия.

Известные носители 

 Окунев, Акинф Кириллович (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Окунев, Борис Николаевич (1897—1961) — российский учёный.
 
 
 Окунев, Вячеслав Александрович (род. 1957) — российский сценограф, художник по костюмам, народный художник РФ (2011).
 
 Окунев, Герман Григорьевич (1931—1973) — российский композитор.
 
 Окунев, Дмитрий Сергеевич (известен как: Черкасов; 1965—2003) — российский писатель, публицист, переводчик, драматург.
 Окунев, Иван Васильевич (1906—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Окунев, Леонид Григорьевич (род. 1949) — российский артист.
 
 Окунев, Никита Потапович (20 сентября 1868 — после 1924) — московский служащий, автор «Дневника москвича» (1914—1924).
 
 
 Окунев, Сергей Леонидович (род. 1957) — советский и российский футболист.
 
 Окунев, Яков Маркович (настоящая фамилия Окунь; 1882—1932) — русский писатель-фантаст, журналист, редактор.

Топоним 
 Окунев — село в Польше, бывший город.

См. также